Chios kan syfta på:

 Chios – en ö i Grekland
 Chios (prefektur) – en tidigare perfektur i Grekland
 Chios (perifereiakí enótita) – en regiondel i Grekland
 Dimos Chios – en kommun i Grekland
 Chios (stad) – en stad i Grekland